Милликен — английская фамилия.

Известные носители:
 Милликен, Айзек Лоуренс (1815—1885) — мэр Чикаго в 1854—1855 гг.
 Милликен, Карл Элиас (1877—1961) — американский политик-республиканец, 51-й губернатор штата Мэн.
 Милликен, Роберт Эндрюс (1868—1953) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике.
 Милликен, Роджер (1915—2010) — американский миллиардер и благотворитель.
 Милликен, Рут Гарретт (род. 1933) — американский философ биологии, психологии и языка.

Другое 
 Милликен — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.